«Паучок Ананси» — советский рисованный мультипликационный фильм по мотивам западно-африканских сказок об Ананси — антропоморфном пауке-трикстере. Выпущен в 1970 году.

Над фильмом работали режиссёры Николай Александрович и Виктор Севрюгов, сценарист Борис Потапов, оператор Артур Франго, композитор Михаил Меерович.

Сюжет 
Фильм о том, как паучок Ананси спасал бабочек Павлиний Глаз, попавших в сачок Тигра, большого любителя прекрасного. Тигр обещает отпустить бабочек, если Ананси исполнит три его желания: поймает питона, принесёт леопарда и изловит злых пчёл. Он не сомневается, что выполнить его требования не сможет никто, но только не Ананси.

Создатели

Список серий

Примечания 

Короткометражные мультфильмы
Рисованные мультфильмы СССР 1970 года
Мультфильмы ТО «Экран»
Фильмы Николая Александровича
Мультфильмы по африканским сказкам
Мультфильмы о говорящих насекомых
Мультипликационные телефильмы СССР